Castelletta ima više značenja:
 Castelletta, Ancona
 Castelletta, Macerata